Дмитрий Воронец:
 Воронец, Дмитрий Борисович (род. 1960) — актёр театра и кино, лауреат конкурса чтецов.
 Воронец, Дмитрий Николаевич (1852—1932) — генерал от инфантерии, участник Первой мировой войны.